Алёна Сергеевна Субботина (, родилась , года Алма-Ата, Казахская ССР, СССР)— казахстанская и американская модель. С 17 лет в модельном бизнесе. В 2011 году Алёна дебютировала на международном уровне, открыв показа моды для Givenchy. Известна как «Kazakhgirl».

Биография 
Алёна родилась в городе Алма-Ате. С детства занималась волейболом. Тренеры пророчили ей спортивную карьеру и место в сборной, но неожиданно для всех девушка решила попробовать себя в модельном бизнесе.

Карьера 
 Карьера модели началась в 16 лет. На улице к ней подошли два агента и поинтересовались не хочет ли она поучаствовать на Казахстанской недели моды (KFW) но не одному дизайнеру не понравилась немодельная внешность Алёны кроме Куралай Нуркадиловой. Разочаровавшись в модельном бизнесе Алёна решила стать тренером. Спустя некоторое время агенты снова подошли к Алёне и предложили стать моделью. Разослали фото по всем странам Азии, и результат не заставил себя ждать. Алёну выбрали в Токио и в Сингапуре.

 Алёна была отмечена на страницах журналов METAL, i-D Magazine, Interview, W, V Magazine, Dazed & Confused, Pop, Vogue Italia, Vogue Germany, а также украсила обложку малайзийского Marie Claire и Various Covers.

 В 2012 году Субботина участвовала в показах мод и выходила для таких известных дизайнеров, как ACNE, Fendi, Preen, Pringle of Scotland, Rick Owens, Daks, David Koma, Givenchy, Mara Hoffman, Roksanda Ilincic, Thierry Mugler, Tibi, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier и многих других.

 Алёна появилась на страницах журналов Flair, V Magazine, Gravure, Dazed & Confused Korea, Numero Tokyo, Elle, The GROUND и ODDA. Также Субботина впервые появилась в рекламе для Costume National и Theory. Была лицом косметики MAC, итальянского бренда Brunello Cucinelli.

 В 2013 году Алёна Субботина публиковали в SSAW, L’Officiel Paris, также модель украсила обложку таиландского Numero #6. Алёна Субботина стала лицом рекламной кампании Thomas Wylde и Various.
 В 2014 снялась для обложки сотого юбилейного номера казахстанского Harper`s BAZAAR, приуроченный к десятилетию журнала. Снялась для июльского номера вьетнамского Harper’s Bazaar. Также для журнала Marie Claire UK в стиле «Голубая планета» в партнерстве фотографом Дэвид Ремером и стилистом с Джейн Пикерингом. Снялась для рекламы всемирно известного бренда Armani.

 Открывала Парижскую неделю моды вместе с Натальей Водяновой, Фрэнки Райдер, Адрианой Лимой, Наташа Поли.

Образование 
Во время работы моделью в Сингапуре параллельно изучала гостиничное дело.

Личная жизнь 
 У Алёны Субботиной есть сестра-двойняшка. Живёт также в Нью-Йорке.
 Была удостоена титула «Модель года-2013» в Казахстане.

Примечания

Ссылки 
 Алматинка топ-модель Алена Субботина продолжает завоевывать мировой подиум
 Покажи им, kazakhgirl!
 Казахстанцы в Америке. Часть II
 Алена Субботина на обложке юбилейного номера Harper`s BAZAAR Kazakhstan
 Алена Субботина на снимках для мартовского номера Dazed & Confused
 
 Алена Субботина снялась для Theory
 Топ-модель «казахгерл» Алена Субботина покорила Азию и взялась за Европу 
 Алена Субботина: «Никогда не буду лгать сама себе»
 Манекенщица Алена Субботина (фото) признана «Моделью года-2013» в Казахстане
 Известная модель из Казахстана Алена Субботина снялась для Armani
 Спрыгнуть вверх. Казахстанская топ-модель Алена Субботина (фото) снимается в фильме о скайдайверах
 Официальный сайт , 
 Алёна Субботина на fashionmodeldirectory.com
 Профиль на models.com
 профиль THE FASHION SPOT 
 профиль Supreme Management
 
 на сайте Facebook

Фотомодели Казахстана